Wild Life (qui signifie « vie sauvage » en anglais) peut référer à :

Divers 
 Wild Life un jeu de société mondialement connu des années 1970 sur le thème des parcs zoologiques et sur le modèle du Monopoly, de 2 à 4 joueurs. Le but du jeu était de remplir son zoo intégralement le premier. Le plateau du jeu était une carte du monde.
 Wild Life, jeu vidéo d'action sorti en 1990
 Wildlife Conservation Society, ONG (organisation non gouvernementale) internationale dont l'objectif est la préservation de la nature.

Littérature 
 Wild Life, magazine australien d'histoire naturelle et de conservation de la nature, fondé en 1938 par Philip Crosbie Morrison
 Wild Life, manga de Masato Fujisaki à propos d'un délinquant travaillant comme vétérinaire.

Album 
 Wild Life, album des Wings sorti en 1971 ;
 Wildlife, album de Mott the Hoople sorti en 1971.

Cinéma 
 Wild Life, un film américain de Henry Otto sorti en 1918 ;
 The Wild Life, le titre original d’Attention délires !, film américain sorti en 1984 ;
 Wild Life, un film japonais de Hiroki Sakai sorti en 1997 ;
 Wildlife, un film américain de Paul Dano sorti en 2018.

Télévision 
 Wildlife, téléfilm de Tucker Gates sortie en 2007.

Voir aussi